Ernst von Hohenberg – nobile austriaco
 Franz Ferdinand von Hohenberg – nobile austriaco
 Georg von Hohenberg – nobile austriaco
 Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg – architetto austriaco
 Maximilian von Hohenberg – aristocratico austriaco
 Sophie von Hohenberg – nobildonna austriaca